68-ите награди Златен глобус () се провеждат на 16 януари 2011 година. Номинациите са обявени на 14 декември 2010 година. Робърт Де Ниро получава награда за цялостен принос.

Множество номинации

Награди и номинации по категория

Кино

Телевизия

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на наградите Златен глобус
 68-и награди Златен глобус в IMDb

Златен глобус
2011 година
2011 година в Северна Америка